Ernst Fuchs (arts) (1851-1930), Oostenrijks arts
 Ernst Fuchs (jurist), Duits jurist
 Ernst Fuchs (kunstschilder) (1930-2015), Oostenrijks kunstschilder
 Ernst Fuchs (theoloog), Duits theoloog
 Ernst Fuchs (wielrenner) (1936-1994), Zwitsers wielrenner
 Ernst Fuchs-Schönbach, Duits componist